

Patronyme
Bogomolov (masculin ; en ) ou Bogomolova (féminin ; en ) est le nom de plusieurs personnalités :
Alex Bogomolov (1983-), joueur de tennis américain
 Alexandre Bogomolov, ambassadeur d'Union soviétique en France durant la Seconde Guerre mondiale
Galina Bogomolova (1977-), athlète russe spécialiste des courses de fond
Vladimir Bogomolov (1926-2003), écrivain soviétique

Patronyme russe